Kappeln (Sleeswijk-Holstein), een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Kappeln (bij Lauterecken), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts